Porin je lahko:

 porin,  membranski protein
 glasbena nagrada porin